Екатерина Николаевна Кушева () — советский историк, кавказовед, доктор исторических наук (1964).

Биография 
Екатерина Кушева родилась в семье врача, ординатора губернской земской больницы в Саратове. Её отец в 1922 году стал профессором кафедры диагностики Саратовского медицинского университета. Кушева окончила 8 классов Саратовской губернской женской гимназии. В 1917 году она поступила историко-филологическое отделение Саратовского университета. Её преподавателями были известные историки С. Н. Чернов и П. Г. Любомиров. Одновременно в учёбой в университете она в 1917—1919 годах посещала курсы иностранных языков, а в 1920—1922 годах работала научным сотрудником в археологическом отделе Саратовского краеведческого музея.

После окончания университета её оставили в университете для научно-педагогической деятельности. В 1922—1926 года училась в аспирантуре. В этот период Кушева активно работала в местных краеведческих обществах. После аспирантуры она стала ассистентом кафедры русской истории и вела семинары. В связи с академическим делом в 1929 году была уволена по формальной причине сокращения кадров.

В 1929 году Кушева переехала в Москву. В 1929—1935 годах работала в издательстве Всесоюзного общества бывших политкаторжан. Она участвовала в составлении словаря революционного движения в России. С 1935 года работала в Московской группе Ленинградского историко-археологического института, занималась историей народов СССР. В 1936—1937 годах Кушева — учёный секретарь археографического сектора, а в 1948—1951 годах — учёный секретарь Археографического совета института. В 1937—1941 годах работала доцентом Московского государственного педагогического института имени Карла Либкнехта. В 1951—1970 года работала в секторе истории феодализма Института истории АН СССР.

После Великой Отечественной войны в составе авторских коллективов принимала участие в создании целого ряда серьёзных научных трудов: по истории Москвы, «Очерки истории СССР», «Кабардино-русские отношения в ХVI-ХVII вв. Документы и материалы» (Том 1, Москва, 1957). Является автором фундаментального исследования «Народы Северного Кавказа и их связи с Россией. Вторая половина ХVI — 30-е годы ХVII вв.» (Москва, 1963); «Русско-дагестанские отношения в ХVII — первой четверти XVIII в. Документы и материалы» (Махачкала, 1958); «Русско-чеченские отношения. Вторая половина ХVI-ХVII в. Сборник документов» (Москва, 1997). Изучила и ввела в научный оборот «Кумыкские и Тарковские дела».

Кушева собрала большую библиотеку, в которую вошли редкие и ценные книги дореволюционного и советского времени. Более полутора тысяч книг из этого собрания были переданы научной библиотеке Марийского государственного университета.

Похоронена на Преображенском кладбище в Москве.

Литература 
 Екатерина Николаевна Кушева — Борис Александрович Романов: переписка 1940—1957 гг. / отв. ред. В. М. Панеях. СПб., 2010;
 Чернобаев А. А. Историки России XX века. Саратов, 2005. Т. 1. С. 515.

Ссылки 
 

Историки СССР
Кавказоведы СССР
Выпускники Саратовского государственного университета
Сотрудники Института истории АН СССР
Преподаватели вузов Москвы
Женщины-историки
Похороненные на Преображенском кладбище
Выпускники саратовских гимназий Российской империи